The County Fair – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 The County Fair – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Kalem Company
 The County Fair – film del 1920 diretto da Edmund Mortimer e Maurice Tourneur
 Gangsters (The County Fair) – film del 1932 diretto da Louis King